Das Damendoppel der US Open 1994 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Arantxa Sánchez-Vicario und Helena Suková. Das Finale bestritten Jana Novotná und Arantxa Sánchez-Vicario gegen Katerina Maleewa und Robin White, das Novotná und Sánchez-Vicario in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1994